Gaal steht für

 Gaal, ein Ort in der Steiermark

Gaal oder Gaál ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gaál (* 1940), österreichischer Beamter und Politiker (SPÖ)
 Attila Gaál (1944–2021), ungarischer Archäologe
 Botond von Gaal (* 1961), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Emery de Gaál (* 1956), US-amerikanischer katholischer Theologe
 Eugen von Gaal (1846–1934), ungarischer Nationalökonom
 Franz Gaál (1891–1956), österreichisch-ungarischer Landschafts- und Genremaler
 Franziska Gaal (1903–1972), ungarische Schauspielerin
 Gaszton Gaál (1868–1932), ungarischer Großgrundbesitzer, Politiker und Ornithologe
 Georg von Gaal (1783–1855), österreichisch-ungarischer Schriftsteller und Übersetzer
 Gyöngyi Gaál (* 1975), ungarische Fußballschiedsrichterin
 István Gaál (1933–2007), ungarischer Filmregisseur
 Jacobus Cornelis Gaal (1796–1866), niederländischer Maler und Radierer
 Jenő Gaál (1906–1980), ungarischer Komponist klassischer Musik
 József von Gaal (1811–1866), ungarischer Schriftsteller
 Károly Gaál (* 1954), ungarischer Ringer 
 Kathrin Gaál (* 1976), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Lisl Gaal (* 1924), US-amerikanische Mathematikerin
 Louis van Gaal (* 1951), niederländischer Fußballtrainer
 Miklos Gaál (* 1974), finnischer Fotograf
 Miklós Gaál (* 1981), ungarischer Fußballspieler
 Pieter Gaal (1770–1819), niederländischer Maler
 Sándor Gaál (1885–1972), ungarischer Physiker
 Steven Gaal (1924–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 Taja Vovk van Gaal, slowenische Kulturhistorikerin und Kreativdirektorin am Haus der Europäischen Geschichte
 Thomas Gaal (1739–1817), niederländischer Maler schottischer Abstammung
 Gaal (biblische Person), Aufrührer in der Stadt Sichem zur Zeit Abimelechs

Siehe auch:
  Gaahl